Ниже представлен список Председателей государственных администраций Украины в областях, городах Киеве и Севастополе, находящихся ныне в должности.

Согласно Конституции Украины:
Статья 118. Исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные государственные администрации.

Председатели местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

Председатели местных государственных администраций при осуществлении своих полномочий ответственны перед Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, подотчетны и подконтрольны органам исполнительной власти высшего уровня.

Местные государственные администрации подотчетны и подконтрольны советам в части полномочий, делегированных им соответствующими районными или областными советами.

Местные государственные администрации подотчетны и подконтрольны органам исполнительной власти высшего уровня.

Решения председателей местных государственных администраций, противоречащие Конституции и законам Украины, иным актам законодательства Украины, могут быть в соответствии с законом отменены Президентом Украины или председателем местной государственной администрации высшего уровня.

Областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего Президент Украины принимает решение и дает обоснованный ответ.

Если недоверие председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети депутатов от состава соответствующего совета, Президент Украины принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

Статья 119. Местные государственные администрации на соответствующей территории обеспечивают:

 1) исполнение Конституции и законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета Министров Украины, других органов исполнительной власти;

 2) законность и правопорядок; соблюдение прав и свобод граждан;

 3) выполнение государственных и региональных программ социально-экономического и культурного развития, программ охраны окружающей среды, а в местах компактного проживания коренных народов и национальных меньшинств — также программ их национально-культурного развития;

 4) подготовку и исполнение соответствующих областных и районных бюджетов;

 5) отчет об исполнении соответствующих бюджетов и программ;

 6) взаимодействие с органами местного самоуправления;

 7) реализацию иных предоставленных государством, а также делегированных соответствующими советами полномочий.

Примечания 

Административное деление Украины